Alva kan syfta på:
 Alva (namn) – ett namn
 Alva – hembiträdet i berättelserna om Madicken

Geografi

Sverige
 Alva, Gotlands kommun – en småort i Gotlands kommun, 
 Alva socken – socken på Gotland
 Alva landskommun – före detta kommun på Gotland 1863–1951
 Alva församling – tidigare en församling i Visby stift – 2006
 Alva kyrka – en kyrka i Gotlands kommun, 
 Alva distrikt –  ett distrikt i Gotlands kommun 2016–

Estland 

 Alva Jõgi, å, Pärnu län,

Portugal 

 Alva (freguesia), Viseu, Castro Daire,

Storbritannien 

 Alva (ort i Storbritannien), Skottland, Clackmannanshire,

USA 

 Alva, Florida, Lee County, 
 Alva, Oklahoma, countyhuvudort, Woods County, 
 Alva, Wyoming, ort i Crook County, Wyoming